Hidden Agenda peut faire référence à :
 Secret défense (Hidden Agenda), un film de 1990.
 Hidden Agenda, un film d'Iain Paterson sorti en 1999.
 Hidden Agenda, un film d'Aaron Warren sorti en 2015.
 Hidden Agenda, un jeu vidéo sorti en 2017.